Daukšiai kan syfta på:

 Daukšiai (Kaunas län), en by i Kėdainiai landskommun Kaunas län, Litauen
 Daukšiai (Marijampolė län), en stad i Marijampolė län, Litauen